Весёлое () — село,
Межевский поселковый совет,
Межевский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222655101. Население по переписи 2001 года составляло 67 человек.

Географическое положение 
Село Весёлое примыкает к селу Славное.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1890 — дата основания.

Примечания